Nindzsa, a japán feudális társadalom "árnyharcosa"
Nindzsa, Marvel Comics szereplő
Nindzsa, japán együttes
Nindzsa, Isaac Florentine 2009-es amerikai filmje
Ninja 2. – A harcos bosszúja, az előző film folytatása